Чемпиона́т Чехослова́кии по футбо́лу — первенство среди футбольных клубов Чехословакии. Проводился с 1925 по 1993 год, после распада Чехословакии стали проводиться отдельные чемпионаты Чехии и Словакии.

Первое общенациональное соревнование Чехословакии по футболу было проведено в 1925 году. В нём участвовали 9 чешских команд и немецкий «ДФК Праг». Был сыгран только один круг, в результате первым чемпионом Чехии стала пражская «Славия». До Второй мировой войны формат и количество участников чемпионата Чехословакии неоднократно менялись, но верхние строчки в таблице неизменно занимали столичные клубы: «Спарта», «Славия», «Виктория Жижков» и «Богемианс».

Во время немецкой оккупации чешские клубы играли в существовавшей на территории протектората Богемии и Моравии «Народной лиге». В это время (сезоны 1938/39-1943/44) четырежды чемпионом становилась «Славия» и два раза — «Спарта». Словацкие клубы в этот период выступали в чемпионате своей страны.

После завершения войны и восстановления Чехословакии возобновилось и объединённое первенство. С 1956 года чемпионат носил название «1. Лига» («Первая лига»). Последним чемпионом Чехословакии в 1993 году стала пражская «Спарта».

Чемпионы Чехословакии и Протектората Богемии и Моравии по футболу

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Чехии по футболу
 Чемпионат Словакии по футболу
 Футболист года в Чехословакии
 Лучшие бомбардиры чемпионата Чехии по футболу
 Лучшие бомбардиры чемпионата Словакии по футболу

Футбольные соревнования в Чехословакии
Чехословакия